HVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Holmavik (Islanda)